Amerikai Egyesült Államok
Anthem (Arizona)
Anthem (Nevada)
Anthem (Nyugat-Virginia)

Egyéb
Anthem Inc., Naughty by Nature album